Spalliera svedese – attrezzo ginnico
Spalliera – accessorio impiegato per suonare il violino o la viola
Spalliera – quartiere di Trento
Spalliera – struttura in legno o ferro che permettere la crescita di arbusti rampicanti (soprattutto la vite o il glicine)